

Lokalizacje

Niemcy 
 Castell – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kitzingen
 Bonn-Castell – dzielnica Bonnu

Stany Zjednoczone 
 Castell – miasto w Teksasie

Inne 
 Castell – niemiecka rodzina arystokratyczna
 Castell – kataloński zwyczaj budowania wieży z ludzi

Zobacz też 
 Kastel